Wonderful Life:
 «Wonderful Life» (песня группы Black)
 Wonderful Life (альбом), альбом группы Black
 «Wonderful Life» (песня Hurts)